Алекса́ндр Анато́льевич Селезнёв:
 Селезнёв, Александр Анатольевич (род. 1973) — российский кондитер, теле- и радиоведущий.
 Селезнёв, Александр Анатольевич (1974—1999) — Герой России.